Die georgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft () ist die Tennisnationalmannschaft von Georgien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Georgien im Jahr 1994. Das Erreichen der Gruppe I Europa/Afrika war der bislang größte Erfolg.

Teamchefs (unvollständig) 
 Lali Zerekidze
 Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Siehe auch 
 Georgische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Georgien
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup